Il Basket Rimini 1995-1996, sponsorizzato Koncret a partire dal gennaio 1996, ha preso parte al campionato professionistico italiano di Serie A2.

Verdetti stagionali
  Campionato di Serie A2:
 stagione regolare: 6º posto su 14 squadre (bilancio di 17 vittorie e 15 sconfitte);
 playoff: eliminazione in finale dalla Reyer Venezia (2-3).

Roster

LegaBasket: Dettaglio statistico

Risultati

Campionato

Girone di andata

Girone di ritorno

Fase a orologio

Playoff girone B

Voci correlate 
 Serie A2 maschile FIP 1995-1996
 Serie A2 (pallacanestro maschile)

1996
Rimini